Machala steht für:

 Machala (Stadt), Stadt in Ecuador
 Kanton Machala, Kanton in der Provinz El Oro, Ecuador

Machala ist der Familienname von:
 Oldřich Machala (* 1963), tschechischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mahala